Епи́скоп Афинаго́р (, в миру Але́ксандрос Салма́с ; ) — священнослужитель Константинопольской православной церкви, архимандрит, избранный для рукоположения в сан епископа Патарского, викария Канадской архиепископии.

Биография 
Родился в 1974 году в Салониках.

В 1996 году был рукоположен в сан диакона, а в 1999 году — в сан пресвитера.

В 2004 году окончил богословский факультет Аристотелевского университета в Салониках, получив степень в области пастырского и социального богословия.

В 2006 году митрополитом Фессалоникийским Анфимом (Руссасом) был возведён в достоинство архимандрита и назначен настоятелем прихода святого Нектария в .

13 февраля 2020 года Священным синодом Константинопольской православной церкви был избран для рукоположения в сан епископа Патарского, викария Канадской архиепископии.

Кроме родного греческого, владеет французским и английским языками.

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Примечания 

Выпускники богословского факультета Салоникийского университета
Епископы Константинопольской православной церкви
Канадская архиепископия (Константинопольский патриархат)